Schloss Stetten ist der Name folgender Schlösser und Burgen:

 Schloss Stetten (Remstal), Schloss in Kernen im Remstal-Stetten, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schloss Stetten (Heuberg), Schloss in Stetten am kalten Markt, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schloss Stetten (Hohenlohe), Schloss in Künzelsau-Kocherstetten, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Schloss Stetten ob Lontal, Schloss in Niederstotzingen-Stetten, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Schloss Stetten, Schloss in Lörrach-Stetten, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Schloss Stetten (Donnersbergkreis), Schloss in Stetten, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz